Aragonés ou aragonès ou aragones peuvent se référer à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom :
  (1949-), professeur et homme politique valencien ;
 Carlos Aragonés, (1956-), footballeur bolivien ;
 , prêtre catalan ;
 , homme politique catalan ;
 Luis Aragonés (1938-2014), joueur puis entraîneur espagnol de football ;
  (1904-1982), juriste et homme politique valencien ;
  (1955-), femme politique catalane ;
  (1852/53-1889), photographe catalan ;
 Pere Aragonès, homme politique catalan ;
  (1942-), journaliste catalan ;
 Sol Aragones (1977-), journaliste et femme politique philippine.
 Sergio Aragonés, (1937-), auteur de bandes dessinées hispano-mexicain ;

Toponymie 
 Le Camino aragonés, (ou Chemin Aragonais) est une section du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ;

Autres 
 Langue parlée en Aragon, aragonais en français.

Homonymie de patronyme